Колодезянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Колодезянское сельское поселение — входит в Каширский район.

Крым 
 Колодезянское сельское поселение — входит в Красногвардейский район.

Ростовская область 
 Колодезянское сельское поселение — входит в Миллеровский район.